Lista de mai jos conține elementele chimice în ordine alfabetică.

 Nume
Elemente chimice